Камата:

 Камата — царство на территории современного Ассама, Бангладеш и Западной Бенгалии.
 Камата — железнодорожная станция расположенная в специальном районе Ота, Токио.
 Камата, Мицуо (род. 1937) — японский футболист.